Mike Brennan (né le  à Smithtown, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || États-Unis || NAHL ||44 ||1 ||2 ||3 ||89 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2003-2004 || États-Unis || NAHL ||11 ||2 ||3 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
|2004-2005 || Eagles de Boston College || NCAA ||40 ||2 ||6 ||8 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Boston College || NCAA ||42 ||2 ||10 ||12 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Boston College || NCAA ||42 ||0 ||11 ||11 ||89 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Boston College || NCAA ||44 ||3 ||5 ||8 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2008-2009 || IceHogs de Rockford || LAH ||64 ||0 ||6 ||6 ||77 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || IceHogs de Rockford || LAH ||72 ||3 ||6 ||9 ||113 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || Marlies de Toronto || LAH || 72|| 3|| 7|| 10|| 110|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH || 74|| 0|| 7|| 7|| 106|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL || 9|| 0|| 1|| 1|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH || 28|| 0|| 4|| 4|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Iserlohn Roosters || DEL || 51|| 1|| 6|| 7|| 76|| 9|| 0|| 1|| 1|| 14
|-
| 2014-2015|| Sport Vaasa || Liiga||51 || 7|| 7||14 ||129 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Sport Vaasa || Liiga || 46 || 2 || 3 || 5 || 40 || - || - ||- || - || -

Notes et références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Smithtown
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Everblades de la Floride
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa